Бы́ково — село в Шелаболихинском районе Алтайского края, Россия. Входит в состав Крутишинского сельсовета.

География 
Село находится у реки Алей, на окраине села расположено озеро Быковское.

 Уличная сеть

В селе 4 улицы: Озерная, Окраинская, Центральная и Школьная

 Расстояние до
 районного центра Шелаболиха 47 км.
 краевого центра Барнаул 123 км.

 Ближайшие населенные пункты
Чайкино 5 км, Киприно 8 км, Крутишка 10 км, Юдиха 11 км, Сакмарино 3 км, Селезнево 16 км, Омутское 20 км.

 Климат
Климат в районе села континентальный, территория поселения — равнина. Средняя температура летом + 25, + 30° С, в июле жара может достигать 35-38° С, зимой минусовая температура опускается до −25-30° С. Среднегодовое количество осадков 350—400 мм.

История 
Деревня Быково основана в 1830 г. при озере Быковом. В 1928 году состояло из 133 хозяйств, основное население — русские. Центр Быковского сельсовета Кипринского района Каменского округа Сибирского края.

Изначально входило в Малышевскую слободу Кузнецкого ведомства. В 1902 году село стало относится к Обской (Юдихинской) волости. Быковский сельсовет Кипринского района Каменского уезда Новониколаевской губернии был образован Постановлением Сибревкома от 12 сентября 1921 года. В состав Шелаболихинского района вошло в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 августа 1985 года.
Бывшими жителями написано три книги по истории села Быково: Коллектив авторов «Село Быково прошлое настоящее, будущее» Москва, Аргамак-Медиа, 2016; Алексей Иванович Болотин «Вышли мы все из Быкова», Барнаул,2017 год; Алексей Иванович Болотин «Быково. Нить нашей памяти» Барнаул, 2018.

Население

Инфраструктура 
Почтовое отделение и школа находятся в соседнем селе Крутишка.

Примечания 

 

Населённые пункты Шелаболихинского района